Columbano puede referirse a:
 San Columbano (Columbano de Luxeuil)
Abadía de San Columbano
Cruz de San Patricio y Columbano, cruz celta situada en el interior del cementerio de la abadía de Kells
Columbano (nombre)
Columbano Bordalo Pinheiro

Nombres masculinos